David Harum – film del 1915 diretto da Allan Dwan
David Harum – film del 1934 diretto da James Cruze